Die SG Nürnberg war ein Eishockeyverein aus Nürnberg.

Geschichte 
Die SG Nürnberg wurde ursprünglich 1959 nach dem Aufstieg der Mannschaft der Hockey-Gesellschaft (HG) Nürnberg in die damals zweitklassige Oberliga als Spielgemeinschaft der HG mit dem Club am Marienberg (CaM) gegründet. 1962 schied der CaM aus der Spielgemeinschaft aus. 1965 wurde die Eishockeyabteilung der HG komplett in den neu als Verein gegründete Spielgemeinschaft Nürnberg überführt,

Auch nach der Einführung der 2. Bundesliga zur Saison 1973/74 blieb die Mannschaft in der zweithöchsten Spielklasse, wenn auch in der Saison 1976/77 dies erst in der Relegation gegen den EHC Essen gelang.
Nachdem es schon vor der Saison 1979/80 zur Problemen bei der Finanzierung der Mannschaft gab, konnten diese in der Saison 1979/80 nicht mehr gelöst werden und es kam zum finanziellen Kollaps und zur Auflösung der Mannschaft zum Saisonende. Am 9. September 1980 wurde der EHC 80 Nürnberg als Nachfolgeverein der SG Nürnberg gegründet.

Siehe auch 
 HG Nürnberg
 EHC 80 Nürnberg
 Nürnberg Ice Tigers

Einzelnachweise

Weblinks 
 Internetseite Club am Marienberg Nürnberg

Sportverein (Nürnberg)
Nurnberg, SG
Gegründet 1959
Eishockey (Nürnberg)